Sergueï Anatolievitch Antipov - en  et en  - (né le  à Tachkent en République socialiste soviétique d'Ouzbékistan) est un joueur professionnel kazakh et ouzbek de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle à la suite de l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques et évolue lors de la première saison du nouveau Championnat de Russie de hockey sur glace avec le Torpedo Oust-Kamenogorsk. Il y joue quelques saisons avant de joindre un club polonais en 1998-1999. Après seulement deux saisons en Pologne, il retourne jouer en Russie dans la Vyschaïa Liga puis une dernière au Kazakhstan en 2003-2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1991-1992 ||Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Superliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Superliga ||9 ||2 ||1 ||3 ||2 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1993-1994 ||Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Superliga ||17 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Kazakhstan || ||6 ||6 ||12 || || || || || ||
|-
|1994-1995 ||Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Superliga ||52 ||19 ||11 ||30 ||40 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1997-1998 ||Sibir Novossibirsk ||Vyschaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
|rowspan="2"|1998-1999 ||KH Sanok ||Ekstraklasa || ||11 ||10 ||21 ||0 || || || || ||
|-
|Podhale Nowy Targ ||Ekstraklasa || ||14 ||6 ||20 ||24 || ||6 ||6 ||12 ||20
|- 
|1999-2000 ||TH Unia Oświęcim ||Ekstraklasa || ||7 ||4 ||11 ||12 || ||2 ||4 ||6 ||2
|-
|2000-2001 ||Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Vyschaïa Liga || || || || || || || || || ||
|- 
|2001-2002 ||Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Vyschaïa Liga ||46 ||22 ||20 ||42 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Vyschaïa Liga ||27 ||9 ||4 ||13 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Ienbek Alma-Ata ||Kazakhstan ||14 ||20 ||6 ||26 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|1995 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde C || 4 || 3 || 4 || 7 || 8 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|1996 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde C || 7 || 6 || 1 || 7 || 6 ||align="left"| Médaille d'or
|- b
|2000 ||align="left"| Kazakhstan ||align="left"| Championnat du monde B || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2001 ||align="left"| Kazakhstan ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 27 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2002 ||align="left"| Kazakhstan ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze

Notes et références

Voir aussi 

Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur ouzbek de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du TH Unia Oświęcim
Naissance à Tachkent
Naissance en RSS d'Ouzbékistan
Naissance en mai 1974
Attaquant de hockey sur glace